Un scrupule est une difficulté d'ordre moral à agir sans tenir compte d'un aspect particulier de la situation ; il se traduit par une hésitation, une indécision qui peut se conclure par le refus d'intervenir ou de participer. C'est donc aussi le scrupule qui pousse à agir de manière irréprochable, à être perfectionniste.
 le scrupulum est une unité de mesure de poids dans la Rome antique
 Un scrupule a été une unité de poids utilisée en France correspondant à 1,27 gramme. Le grain était sa sous-unité à raison de 24 grains pour un scrupule. L'unité supérieure était le gros équivalent à trois scrupules.

 Monsieur Scrupule, notaire, est un personnage de la pièce Le Légataire universel, de Jean-François Regnard.
 Scrupule, un personnage de l'univers des Schtroumpfs.